Pinyan ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Pinyan (1960–2005), US-amerikanischer Ingenieur
 Zion Pinyan (* 1951), israelischer Politiker